Эльми́р Рафаэ́ль оглы́ Кули́ев (; род. , , Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский учёный, религиовед, исламовед и философ, автор перевода Корана на русский язык.

Биография 
Родился 6 октября в 1975 году в Баку, Азербайджанская ССР, СССР в семье инженера и преподавательницы.

В 1990 г., в 15-летнем возрасте, сдав на отлично профилирующий экзамен (право золотого медалиста), он оказался зачисленным на стоматологический факультет Азербайджанского медицинского университета. В 1996 г. с отличием окончил стоматологический факультет Азербайджанского медицинского университета. Ещё в студенческую пору приступил к углублённому изучению исламской религиозно-философской мысли, познакомился с религиозными деятелями, приступил к публицистической и редакторской деятельности. Для раннего творчества Э. Кулиева характерно переосмысление сочинений современных мусульманских мыслителей и богословов.

Научная деятельность 
В 1997 году приступает к переводу на русский язык многотомного тафсира известного богослова Абдурахмана ибн Насира ас-Саади. В процессе работы рождается идея выполнить параллельный перевод Корана, основанный на мусульманской традиции.

В 2002—2006 годах работает в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями, изучая особенности государственно-конфессиональных отношений и взаимовлияние религиозных и политических процессов. С марта 2006 г. Эльмир Кулиев — директор департамента геокультуры Института стратегических исследований Кавказа (Азербайджан) и член редакционной коллегии журнала «Кавказ и глобализация» (Швеция).

В декабре 2006 году в Бакинском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук. Диссертационное исследование ложится в основу монографии «Коран и глобализация: в поисках гуманистических идеалов». В работе даётся оценка глобальным проблемам современности, обосновывается критика моделей глобального моделирования, основанных на принципе классического детерминизма. Сопоставляя возможные сценарии развития мировой цивилизации с эсхатологическими представлениями суннитских улемов, Э. Кулиев анализирует возможности использования духовного потенциала ислама для обеспечения экологической безопасности планеты и поддержания культурного многообразия.

В позднем творчестве Э. Кулиева отражаются его реформаторские взгляды. Смысл реформы в исламе учёный видит в обновлении общественного сознания мусульманских народов и критическом переосмыслении накопленной культурной традиции. Научная и общественная деятельность Э. Кулиева направлена на укрепление авторитета Корана и мусульманской традиции, на преодоление кризиса общественной и научной мысли в исламском мире.

Автор более 50 монографий, статей и переводов в области истории и философии ислама, сравнительного религиоведения, социальной философии. Автор популярного смыслового перевода Корана на русский язык, изданного большими тиражами в четырёх странах мира, и перевода тафсира Корана, принадлежащего перу авторитетного арабского мыслителя Абдуррахмана ибн Насыра ас-Саади. Соавтор пособия для преподавателей «Исламоведение», рекомендованного Советом муфтиев России, и первого учебника по корановедению на русском языке.

Личная жизнь 
Супруга Гюнай Рагимова. Дети: дочери Динара, Аиша, Эсма и Алия.

Книги и публикации 
 на русском языке
 Кулиев Э. Р. Заповеди Корана. — М.: Умма, 2022 ISBN 978-5-6047742-6-7
 Кулиев Э. Р. Семья в исламе. — М.: Умма, 2017.
 Кулиев Э. Р. Элементарный фикх с доказательствами четырёх мазхабов: Комментарии к хадисам из сборника «Булюг аль-марам». — М.: Эксмо, Умма, 2016.
 Кулиев Э. Р. Сладость веры. — Баку: Издательство «Шерг-Герб», 2011.
 Кулиев Э. Р. Роль межличностных отношений в формировании профессиональной компетентности мусульманских теологов / Повышение квалификации преподавателей в теологическом образовании и международный опыт использования современных информационных технологий и дистанционного обучения. — М.: Изд-во Московского исламского университета, 2011.
 Кулиев Э. Р. (в соавторстве с М. Ф. Муртазиным) Корановедение: учебное пособие. — М.: Агентство печати «Столица», 2011.
 Кулиев Э. Р. Исламское образование в России: новое концептуальное видение / Использование современных технологий в развитии религиозного образования. — М.: Изд-во Московского исламского университета, 2010.
 Кулиев Э. Р. (в соавторстве с М. Ф. Муртазиным) Ислам. — М.: ООО «ИПЦ Маска», 2009.
 Кулиев Э. Р. К вопросу совершенствования профессионального исламского образования / Вестник Московского исламского университета, 2009, № 1.
 Кулиев Э. Р. (в соавторстве с М. Ф. Муртазиным) Исламоведение: Пособие для преподавателя — М.: Изд-во Московского исламского университета, 2008.
 Кулиев Э. Р. Ислам как фактор поддержания стабильности в Центральной Евразии / Международная конференция «Гуманистические ценности и мусульманская молодежь России». — Москва, 30-31 мая 2006 г.: Материалы. М., 2007.
 Кулиев Э. Р. Азербайджанская Республика: Религия / Центральная Евразия 2006: Аналитический ежегодник. — Швеция: CA&CC Press, 2006.
 Кулиев Э. Р. Ислам как фактор поддержания стабильности в Центральной Евразии // Азербайджан в мире, 2006, № 3(5).
 Кулиев Э. Р. Азербайджанская Республика: Религия / Центральная Евразия 2005: Аналитический ежегодник. — Швеция: CA&CC Press, 2006.
 Кулиев Э. Р. Исламский экстремизм на Кавказе: реальность угрозы и пути её предотвращения // Кавказ и глобализация, 2006, Т. 1 (1).
 Ас-Саади, Абд ар-Рахман ибн Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого» / Перевел с араб. Э. Р. Кулиев. В 2-х т. — М.: Умма, 2006.
 Кулиев Э. Р. Коран и глобализация: в поисках гуманистических идеалов — Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2005.
 Кулиев Э. Р. Азербайджан: Иранский вектор религиозного возрождения // Центральная Азия и Кавказ, 2005, № 5 (41).
 Кулиев Э. Р. Роль религиозного просвещения в предотвращении внутригосударственных конфликтов в мусульманских странах / Безопасность Африки: внутренние и внешние аспекты (Материалы X конференции африканистов). — М., 2005.
 Кулиев Э. Р. Коран. Смысловой перевод и комментарии Э. Р. Кулиева. — М.: Умма, 2003.
 Кулиев Э. Р. На пути к Корану. — М.: Умма, 2003.
 Кулиев Э. Р. (в соавторстве с Р. Абаскулиевым) Уроки благословенного месяца. — Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2003.
 Кулиев Э. Р. Пророчества о приближении конца света согласно Корану и Сунне. — М.: Умма, 2002.
 на других языках
 كولييف إي. ر. الأخطاء العقدية في بعض الترجمات لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية. بحوث ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل — المملكة العربية السعودية، 2002
 كولييف إي. ر. الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الروسية. بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة ولسيرة النبوية — المملكة العربية السعودية، 2004
 Kuliyev E. R. Azerbaijan: Iranian Vector of Religious Revival // Central Asia and the Caucasus, 2005, № 5 (41)
 Kuliev E. R. Azerbaijan Republic: Religion / Central Eurasia 2006: Analytical Annual. Sweden: CA&CC Press, 2006
 كولييف إي. ر. كتاب القرآن وعالمه للمستشرق الروسي يفيم ريزفان. بحوث ندوة القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية ، المملكة العربية السعودية، 2006
 كولييف إي. ر. تاريخ ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية // مجلة البحوث والدراسات القرآنية، 2006، السنة الأولى، العدد الثاني
 Kuliyev E. R. Azerbaijan Republic: Religion / Central Eurasia 2005: Analytical Annual. Sweden: CA&CC Press, 2006
 Guliyev E. R. Islamic Extremism in the Caucasus: Real threat and how to avert it // The Caucasus and Globalization, 2006, Vol. 1 (1)
 Guliyev E. R. Religion in the Central Caucasus: Current State and Future Trends / The South Caucasus 2021: Oil, Democracy and Geopolitics. Edited by Fariz Ismailzade and Glen E. Howard. Washington: The Jamestown Foundation, 2012

 переводы с арабского языка
 Ат-Тирмизи, Абу 'Иса Мухаммад ибн 'Иса. Мухтасар шамаиль мухаммадийа = Достоинства Пророка Мухаммада : Краткое изложение сборника имама ат-Тирмизи с комментариями шейха 'Иззата 'Убайда ад-Да’аса и тахриджем шейха Мухаммада Насыр-ад-Дина аль-Албани / Пер. с араб. и комм. Э. Кулиев. — М.: Умма, 2018.
 Аль-'Аскалани, Ибн Хаджар. Булюг аль-марам. Достижение цели в уяснении основ Шариата / Пер. с араб., предисловие, примеч. Э. Кулиев. — 2-е изд., испр., доп. — М.: Издатель Эжаев, 2011.
 Абу Сулейман, 'Абд аль-Хамид. Кризис мусульманского разума / Пер. с арабского, примечания к хадисам и послесловие Э. Р. Кулиев. — Баку: Издательство «CBS», 2011.
 , 'Умар Сулайман. Вера в Аллаха / Пер. с арабского, вступ. слово и примечания Э. Р. Кулиев. — Баку: Издательство «Шарг-Гарб», 2010.
 Ал-Ашкар, 'Умар Сулайман. Рай и ад / Пер. с арабского, вступ. слово и примечания Э. Р. Кулиев. — Баку: Издательство «Шарг-Гарб», 2010.
 Ал-Ашкар, 'Умар Сулайман. Мир благочестивых ангелов / Пер. с арабского, вступ. слово и примечания Э. Р. Кулиев. — Баку: Издательство «Шарг-Гарб», 2010.
 Ал-Ашкар, 'Умар Сулайман. Судьба и предопределение / Пер. с арабского, вступ. слово и примечания Э. Р. Кулиев. — Баку: Издательство «Шарг-Гарб», 2009.
 Ас-Саади, Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого» : Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади. В 3-х т. / Пер. с арабского Э. Кулиев. — М.: Умма, 2008.
 Аль-Бадр, Абд ар-Раззак ибн Абд аль-Мухсин. Причины увеличения и уменьшения веры. — М.: Издатель Эжаев, 2007.
 Аль-'Аббаси, Мухаммад 'Ид. Поиск близости к Аллаху : его виды и положения / Пер. с араб. Э. Р. Кулиев. — Баку: Издательство «Абилов, Зейналов и сыновья», 2005.
 Аш-Шайи, Халид ибн Абдуррахман; ар-Рашид Султан ибн Фахд. Предсмертный миг / Пер. с арабского Э. Р. Кулиев. — М.: Издательский дом «Бадр», 2001.
 Аль-Мадхали, Раби' Хади. Мудрость и логика в методах призыва пророков к Аллаху / Пер. с арабского Э. Р. Кулиев. — М.: Издательский дом «Бадр», 2000.

Запрет произведений 
В 2012 году экстремистской была признана его книга — «На пути к Корану». 27 февраля 2015 года Оренбургский областной суд отменил решение Ленинского районного суда города Оренбурга о признании экстремистскими книг исламской тематики, в числе которых также была и книга «На пути к Корану».

В конце сентября 2013 года стало известно о том, что 17 сентября 2013 года решением Октябрьского районного суда г. Новороссийска «„Смысловой перевод священного Корана на русский язык“ /Перевод с арабского Э. Р. Кулиева. 1-ое издание. Комплекс имени Короля Фахда по изданию священного Корана. п/я 6262. Медина Мунаввара. Саудовская Аравия, 2002. 1088 с.», автором которой является Кулиев, был признан экстремистским, со внесением в Федеральный список экстремистских материалов. Сам Кулиев связал это событие с изъянами в российском законодательстве. 17 декабря 2013 года Краснодарский краевой суд отменил решение Октябрьского районного суда и вынес новое решение, которым отказал прокурору в признании экстремистским «Смыслового перевода священного Корана на русский язык».

По состоянию на август 2017 года в Федеральном списке экстремистских материалов находятся две книги автора:
 Кулиев Э., Бадави Д. Закят. Его место в исламе. Пост в Рамадане, его значение для мусульман. Под ред. Абу Ахмада Абдуллаха ибн Джамиля (брошюра).
 Кулиев Э. Р. На пути к Корану. — Абилов, Зейналов и сыновья, 2003.

Награды 
В 2007 г. награждён медалью Совета муфтиев России «За духовное единение». В октябре 2017 г. награждён медалью Совета муфтиев России «За заслуги».

Примечания

Ссылки 
 guliyev.org — персональный сайт Кулиева

Литература 
 

Выпускники Азербайджанского медицинского университета
Переводчики Корана
Философы Азербайджана
Религиоведы Азербайджана
Исламоведы Азербайджана
История цензуры